Pwani (Kenia), een provincie van Kenia
Pwani (Tanzania), een van de regio's van Tanzania